Tekniska skolan kan syfta på:
 Arméns tekniska skola – en teknisk fack- och funktionsskola inom svenska armén 1942−2004
 Flygvapnets tekniska skola (Finland) – ett skolförband verksamt till och med 2014
 Flygvapnets tekniska skola (Sverige) – ett skolförband verksamt från 1942, numera en del av Försvarsmaktens Halmstadsskolor
 Försvarsmaktens tekniska skola – en teknisk fack- och funktionsskola inom svenska försvarsmakten, 2005−
 Hässleholms tekniska skola (HTS) – en gymnasieskola i Hässleholm 
 Katrineholms tekniska skola (KTS) – en före detta skola i Katrineholm
 Tekniska skolan – namnet på en skola 1879–1945  i Stockholm som senare blev nuvarande Konstfack
 Marinens tekniska skola – ett tidigare försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten, se Försvarets läroverk

Se även 
 Tekniska Elementarskolan – flera
 Lista över tekniska läroverk och gymnasier i Sverige
 Luftvärnets officershögskola och tekniska skola
 Katrineholms Tekniska College